Toponímia:
 Pla de Can Riera, plana de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Turó de Can Riera, muntanya de Cervelló (Baix Llobregat)

 Masies:
 Can Riera (Anglès), al municipi d'Anglès (la Selva)
 Can Riera (Barcelona), al municipi de Barcelona
 Can Riera (Bigues), al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Riera (Bordils), al terme de Bordils (el Gironès)
 Can Riera (Castellar del Vallès), al municipi de Castellar del Vallès
 Can Riera (Cervelló), al terme de Cervelló (Baix Llobregat) 
 Can Riera (Cornellà del Terri), al municipi de Cornellà del Terri
 Can Riera (l'Hospitalet de Llobregat), al municipi l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
 Can Riera (les Franqueses del Vallès), al Vallès Oriental
 Can Riera (Maià de Montcal), al terme municipal de Maià de Montcal (Garrotxa)
 Can Riera (Mataró), al municipi de Mataró
 Can Riera (Montagut i Oix), al municipi Montagut i Oix (Garrotxa)
 Can Riera (Montcada i Reixac), al municipi de Montcada i Reixac
 Can Riera (Sant Quirze Safaja), al municipi Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Can Riera d'Avall, al nucli de Sant Martí Sapresa (Brunyola, la Selva)
 Can Riera de Fuirosos, al terme de Sant Celoni (Vallès Oriental)
 Can Riera de la Pineda, al municipi d'Arbúcies

 Cases:
 Can Riera (Arbúcies), casa d'Arbúcies
 Can Riera (Cerdanyola del Vallès), edifici de Cerdanyola del Vallès
 Can Riera (Olot), casa modernista d'Olot (Garrotxa)
 Can Riera (Palau-solità), obra de Palau-solità i Plegamans
 Can Riera (Palau-solità i Plegamans)
 Can Riera (Sant Antoni de Vilamajor), casa de Sant Antoni de Vilamajor